Mohamed Mehdi Benabdeljalil, homme politique marocain
 Omar Benabdeljalil, homme politique marocain

Homonymie de patronyme